Zestawienie meczów reprezentacji Polski pod wodzą selekcjonera Antoniego Piechniczka.

Opis 
Pierwsza kadencja Antoniego Piechniczka trwała w okresie od 5 stycznia 1981 roku do czerwca 1986 roku. W okresie od 25 stycznia 1981 roku do 1 lutego 1981 roku rozegrane w Japonii cztery mecze młodzieżowej reprezentacja Polski z reprezentacją Japonii pod wodzą selekcjonera Waldemara Obrębskiego zostały uznane jako oficjalne mecze seniorskiej reprezentacji Polski. Piechniczek w roli selekcjonera reprezentacji Polski zadebiutował 25 marca 1981 roku w Bukareszcie w przegranym 2:0 z reprezentacją Rumunii. Z drużyną Biało-Czerwonych dwukrotnie awansowała na mistrzostwa świata (1982 – 3. miejsce, 1986). Po mistrzostwach świata 1986 w Meksyku zrezygnował z funkcji selekcjonera reprezentacji Polski.

Do raz drugi został selekcjonerem reprezentacji Polski w maju 1996 roku, jednak drugi okres nie był już udany. Ostatnim meczem Piechniczka w roli selekcjonera reprezentacji Polski był mecz eliminacyjny mistrzostw świata 1998 na Stadionie Śląskim w Chorzowie z reprezentacją Anglii, rozegrany 31 maja 1997 roku oraz zakończony przegraną drużyny Biało-Czerwonych 0:3.

Oficjalne międzynarodowe mecze

Nieoficjalne międzynarodowe mecze 

 – mecz na neutralnym terenie

Bilans

Ogółem

Miejsce

Turnieje

Lata

Rekordy 
 Najwyższe zwycięstwo:  6:0 (15.11.1981, Wrocław)
 Najwyższa porażka:  0:5 (05.02.1985, Queretaro)
 Najdłuższa seria zwycięstw: 3 – trzykrotnie (, , ); (, , ); (, , )
 Najdłuższa seria bez porażki: 6 (, , , , , )
 Najdłuższa seria spotkań bez straty gola: 2 – sześciokrotnie (, ); (, ); (, ); (, ); (, ); (, )
 Najszybciej zdobyty gol: Stefan Majewski (, 23.03.1983, Łódź), Włodzimierz Smolarek (, 17.04.1983, Warszawa) – 2 min.
 Najszybciej stracony gol:  Tamagnini Nené (10.10.1982, Lizbona) – 2 min.

Strzelcy

Składy na turnieje międzynarodowe

Mundial 1982

Mundial 1986

Mecze zawodników w reprezentacji za kadencji Antoniego Piechniczka 

 – piłkarze powołani przynajmniej na jedno zgrupowanie

Sukcesy 
 3. miejsce na mistrzostw świata: 1982

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Mecze w bazie Hppn.pl

Piechniczek